Лесогорка — топоним:

Россия 
 Лесогорка — река на острове Сахалин.

Украина 
 Лесогорка — село в Хмельницком районе Винницкой области.
Лесогорка — село в Городокском районе Хмельницкой области.